Open Handset Alliance (OHA) — бизнес-альянс 84 компаний по разработке открытых стандартов для мобильных устройств, включающий Google Inc., HTC, Intel, Motorola, Asus, Qualcomm, Samsung, LG Electronics, T-Mobile, Nvidia, Wind River Systems и другие компании.

История 
Open Handset Alliance был основан 5 ноября 2007 года под предводительством Google и 34 прочих членов, включающих производителей мобильных телефонов, разработчиков программного обеспечения, некоторых мобильных поставщиков и изготовителей чипов. Nokia, AT&T и Verizon Wireless не являются членами альянса, однако Verizon недавно выразил желание использовать Android в будущем.

Продукция 
Одновременно с объявлением о формировании Open Handset Alliance 5 ноября 2007 OHA также обнародовала информацию об Android, открытой платформе для мобильных телефонов, основанной на ядре Linux. Первая версия SDK для разработчиков была выпущена 12 ноября 2007.

Первым коммерческим телефоном, использующим Android, является T-Mobile G1 (также известный как HTC Dream). Он был одобрен FCC 18 августа 2008 и стал доступен 22 октября.

GW4, Linux-устройство компании Wistron, представленное на выставке CES 2008, будет поддерживать OHA в 2008 году.

Основные участники OHA 
Члены Open Handset Alliance:

 Sun (Java ME) не участвует в OHA, но Джонатан Шварц приветствовал новую Java-платформу.
 Apple (iPhone) и Microsoft (Windows CE, Windows Mobile, Windows Phone) — не участвуют.

См. также 
 Android
 История версий Android

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Open Handset Alliance 

Консорциумы